Чирцова — фамилия. Известные носители:
 Чирцова, Анастасия Станиславовна (1990) — российская фристайлистка.
 Чирцова, Ольга Александровна (1977) — российская самбистка и дзюдоистка.